Славский:
 Славский, Александр Петрович (род. 1955) — народный артист России.
 Славский, Ефим Павлович (1898—1991) — советский государственный и партийный деятель, один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия.
 Славский, Рудольф Евгеньевич (1912—2007) — советский и российский клоун, артист и режиссёр цирка, писатель.
 Славский, Францишек (1916—2001) — польский лингвист.